

Hydronymes 
 L'Eure est une rivière qui coule dans les départements de l'Orne, d'Eure-et-Loir et de l'Eure. C'est un affluent direct en rive gauche de la Seine en France.

 La Fontaine d'Eure ou sources d'Eure, groupe de résurgences qui alimentaient l'aqueduc romain de Nîmes qui franchit le Gardon sur le pont du Gard et approvisionnent aujourd'hui la ville voisine d'Uzès dans le département du Gard en France. 
À ne pas confondre avec la source de l'Eure qui se trouve à Marchainville dans le département de l'Orne en France.
 La vallée d'Eure, nom d'une petite vallée au pied d'Uzès.

Toponyme 
 L'Eure est un département de la Normandie.
 Le quartier de l'Eure est un quartier du Havre en Seine-Maritime.

Armée 
 Eure, un aviso de la marine nationale française de la fin du .
Eure, nom d'un chars français victorieux lors la bataille de Stonne en 1940.

Patronyme 
 Sampson Eure (1592-1659) est un homme politique anglais.